Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2004–2005. Sinds de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen uit in de Football League First Division, die dit seizoen verderging onder de naam Football League Championship.

The Hammers stonden onder leiding van Alan Pardew, die in oktober 2003 was aangesteld als opvolger van de eerder dat seizoen weggestuurde Glenn Roeder. Onder Pardews leiding eindigde West Ham United als zesde in de eindrangschikking, waarna de club op de valreep mocht deelnemen aan de promotie play-offs. Daarin won de ploeg, net als een jaar eerder, in de halve finales over twee duels van Ipswich Town.

In de finale, gespeeld op maandag 30 mei 2005 in het Millennium Stadium in Cardiff (70,275 toeschouwers), won West Ham United vervolgens met 1-0 van Preston North End door een doelpunt in de 57ste minuut van aanvaller Bobby Zamora. West Ham United vergezelde daardoor de nummers één en twee uit de competitie, respectievelijk Sunderland en Wigan Athletic, die rechtstreeks promoveerden naar de hoogste afdeling voor het seizoen 2005/06..

In het toernooi om de FA Cup verloor West Ham United in de vierde ronde van Sheffield United. Na de 1-1 op eigen veld verloor de ploeg vervolgens na strafschoppen (3-1) doordat Teddy Sheringham, Marlon Harewood en Carl Fletcher faalden vanaf de stip.

In de strijd om de Football League Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde. Daarin was Chelsea op Stamford Bridge met 1-0 te sterk. De enige treffer kwam op naam van oud-PSV'er Mateja Kežman.

Aanvaller en oud-international Teddy Sheringham werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Mark Noble eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Football League Championship

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Football League First Division in het seizoen 2004/05 en als zesde eindigden, en vervolgens promotie afdwongen in de play-offs. Onderstaande statistieken zijn exclusief de nacompetitie.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2005
West Ham United